En Indonésie, sur l'île de Java, il y a :
 Ungaran, une ville ;
 Ungaran, un volcan.